136. længdegrad kan henvise til:

 136. vestlige længdekreds
 136. østlige længdekreds